Tobias Carlsson (1975), calciatore svedese
 Tobias Carlsson (1995), calciatore svedese